

Geografia 
 Milas – città della Turchia nella provincia di Muğla
 Milaș – comune della Romania nel distretto di Bistrița-Năsăud

Altro 
 Milas – un missile antisommergibile
Nikos Mīlas